S59 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Royal Australian Navy ;
 , un sous-marin de la Marine indienne.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres